

Geografia 
 Pompei  – comune italiano 
 Pompei – città romana
 Scavi archeologici di Pompei  – scavi archeologici della antica città romana

Cinema
Pompei (Pompeii) – film del 2014 diretto da Paul W. S. Anderson
Pompei – film del 2019 diretto da Anna Falguères e John Shank

Letteratura
Pompei (Pompeii) – romanzo del 2003 di Robert Harris

Persone
Pompei  – famiglia nobile veronese
Alessandro Pompei (1705-1772) – architetto, pittore e scrittore italiano
Ennio Pompei (1924-2005) – politico italiano
Girolamo Pompei (... – 1530) – condottiero italiano
Girolamo Pompei (1731-1788) – poeta, drammaturgo e traduttore italiano
Mario Pompei (1903-1958) – scenografo, illustratore e scrittore italiano
Orazio Pompei (1516-1590-1596) – ceramista italiano
Roberto Pompei (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Stefano Pompei (1934-2005) – urbanista e architetto italiano, figlio di Mario
Tommaso Pompei (1942) – dirigente d'azienda italiano

Televisione 
 Pompei  – miniserie televisiva

Pagine correlate
 Pompeii (disambigua)